Корне може да се односи на:

 Корне (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Корне (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Вијена